Alive or Just Breathing е втори студиен албум на метълкор групата Килсуич Ингейдж, издаден на 21 май 2002 г. от Roadrunner Records. Комбинира елементи на хевиметъл и хардкор. Малко след излизането на албума, вокалиста Джеси Лийч напуска групата поради здравословни и лични причини.

Състав 
 Джеси Лийч – вокали
 Джоел Строузъл – китара
 Майк Д'Антонио – бас
 Адам Дуткевич – барабани, китара, пиано, бек вокали

Песни

Източници 

Албуми на Килсуич Ингейдж
Музикални албуми от 2002 година